Roland Svensson kan syfta på:

Roland Svensson (astronom) (1950–2003), professor i astrofysik vid Stockholms universitet.
Roland Svensson (brottare) (1945–2014), brottare vid OS i Mexico City 1968.
Roland Svensson (konstnär) (1910–2003), tecknare, grafiker och författare.